Cape Codder bezeichnet

 einen Einwohner von Cape Cod
 den Cape Codder (Zug), einen ehemaligen Zug der Amtrak in den Vereinigten Staaten
 den Cocktail Cape Codder (Cocktail)
 die Bootsklasse Cape Codder (Boot)

Siehe auch

 Cape Codders, ehemaliges US-amerikanisches Eishockeyteam